Филипп Французский ():

короли
 Филипп I (король Франции) (1052—1108) — король Франции (с 1060).
 Филипп II Август (1165—1223) — король Франции (c 1180).
 Филипп III Смелый (1245—1285) — король Франции (с 1270).
 Филипп IV (король Франции) (1268—1314) — король Франции (с 1285).
 Филипп V (король Франции) (1291—1322) — король Франции (с 1316).
 Филипп VI (король Франции) (1293—1350) — король Франции (с 1328).

принцы
 Филипп Французский (1116—1131) — старший сын короля Людовика VI Толстого; король-соправитель (1129—1131).
 Филипп Французский (1201—1234) — принц из династии Капетингов, сын короля Филиппа II Августа.
 Филипп Французский (1683—1746) — второй сын Людовика Великого Дофина; король Испании под именем Филипп V (1700 по 1746), основатель испанской линии Бурбонов.